Джон А́ртур Ли́тгоу (; род. 19 октября 1945) — американский актёр, писатель и музыкант. Лауреат двух премий «Золотой глобус», шести премий «Эмми», двух премий «Тони», а также номинант на «Оскар» и «Грэмми».

Биография 
Джон Литгоу родился в Рочестере, штат Нью-Йорк, США, в семье бывшей актрисы и театрального режиссёра и продюсера. Джон Литгоу учился в Гарварде, изучал историю и литературу и получил степень бакалавра с оценкой magna cum laude. Театром начал заниматься лишь в университете, после его окончания он получил Фулбрайтовскую стипендию и продолжил актёрское образование в Лондонской академии музыки и драматического искусства. По возвращении из Лондона Джон начал выступать на Бродвее, получив в 1973 году премию «Тони».

В 2002 году стал обладателем «Тони» как лучший актёр мюзикла за роль Джея Джея Хансекера в постановке Sweet Smell of Success, созданной по мотивам фильма «Сладкий запах успеха». В  году Литгоу избран в Американский театральный Зал славы. Тогда же он вновь был номинирован на «Тони» как лучший актёр за работу в мюзикле Dirty Rotten Scoundrels («Отпетые мошенники»).

С  по  год играл Джо Келлера в бродвейской постановке пьесы Артура Миллера «Все мои сыновья».

Впервые в кино актёр снялся в 1972 году, а в 1982 году его ждала номинация на «Оскар» за роль в фильме «Мир по Гарпу», в 1983 году — новая номинация, за фильм «Язык нежности».

Удачно складывается у актёра и работа на телевидении — большой успех имел сериал «Третья планета от Солнца», начатый в 1996 году.

В 2010 году получил «Золотой глобус» и «Эмми» за роль серийного убийцы «Троицы» — Артура Митчелла — в 4-м сезоне сериала «Декстер».

Фильмография

Дискография 
 Singin' in the Bathtub (1999)
 Farkle & Friends (2002)
 The Sunny Side of the Street (2006)

Библиография 
 Remarkable Farkle McBride (2000, Simon & Schuster)
 Marsupial Sue (2001, Simon & Schuster)
 Micawber (2002, Simon & Schuster)
 I’m a Manatee (2003, Simon & Schuster)
 A Lithgow Palooza (2004, Simon & Schuster)
 Carnival of the Animals (2004, Simon & Schuster)
 Lithgow Party Paloozas!: 52 Unexpected Ways to Make a Birthday, Holiday, or Any Day a Celebration for Kids (2005, Simon & Schuster)
 Lithgow Paloozas!: Boredom Blasters (2005, Running Press)
 Marsupial Sue Presents «The Runaway Pancake» (2005, Simon & Schuster)
 Mahalia Mouse Goes to College (2007, Simon & Schuster)
 I Got Two Dogs (2008, Simon & Schuster)
 Dumpty: The Age of Trump in Verse (2019, Chronicle Prism)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии «Драма Деск» за лучшую мужскую роль в пьесе
Лауреаты премии «Сатурн» лучшему киноактёру второго плана
Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Стипендиаты Фулбрайта
Члены Американского философского общества
Выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства
Члены Королевской шекспировской компании
Киноактёры США
Лауреаты премии «Драма Деск» за лучшую мужскую роль в мюзикле
Почётные доктора Гарвардского университета